Српска странка може бити:

 Српска странка (Црна Гора, 2000), бивша политичка странка у Црној Гори
 Српска странка (Црна Гора, 2016), политичка странка у Црној Гори
 Српска странка Крајине и Посавине, бивша странка у Републици Српској

Види још
 Српска странка Црне Горе (вишезначна одредница)
 Нова српска странка, политичка странка у Хрватској
 Српска партија социјалиста, бивша политичка странка у Крајини
 Српска демократска странка (вишезначна одредница)
 Српска напредна странка (вишезначна одредница)
 Српска народна странка (вишезначна одредница)
 Српска радикална странка (вишезначна одредница)